Джон Кольєр (письменник) — англійський письменник-фантаст, сценарист.
 Джон Кольєр (художник) — англійський художник, портретист, прерафаелітик.